Красноармейское сельское поселение — муниципальное образование в Зерноградском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Путь Правды.

Административное устройство 
В состав Красноармейского сельского поселения входят:
 хутор Путь Правды,
 хутор Голубовка,
 хутор Заполосный,
 хутор Красная Звезда,
 хутор Краснюков,
 хутор Лесхоз.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зерноградского района